Muzaffarpur (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Muzaffarpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Muzaffarpur